Die PVC-Gruppe ( ) ist eine Klade (Verwandtschaftsgruppe) von Bakterien. Die Bezeichnung ist ein Akronym, benannt nach den ursprünglichen drei Mitglieds-Phyla Planctomycetes, Verrucomicrobia und Chlamydiae.

Thomas Cavalier-Smith postulierte 2002, dass die Bakterien dieser Gruppe ihre Peptidoglykan-Zellwand zweimal verloren oder reduziert haben.
In seiner Sys­tematik nannte er die Gruppe Planctobacteria (Planctobakterien) im taxonomischen Rang eines Phylums und die namensgebenden Mitglieder lediglich als Klasse.
Dies wird jedoch von der größeren wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht übernommen und die PVC-Gruppe dagegen eher als Superphylum eingestuft, und der Begriff Planctobacteria wird manchmal synonym zum Phylum Planctomycetes verwendet.

In der bakteriellen Megaklassifikation nach Cavalier-Smith gehören die Plancto­bak­terien (alias PVC-Gruppe) zum bakteriellen Infrareich ( ,  ) Gracilicutes und umfassen neben den genannten Plancto­mycetes, Verrucomicrobia und Chlamydiae insbesondere auch die Lentisphaerae.

Hypothese zur Eukaryogenese 
Patrick Forterre (2011) und Baum et al. (2014) stellten die Hypothese auf, dass ein Mitglied der PVC-Klade in einem endosymbiotischen Ereignis in der Frühzeit des Leben Wirtszelle gewesen sein könnte, aus der die erste proto-eukaryotische Zelle hervorging. Diese Hypothese steht in Konkurrenz zur Eozyten-Hypothese, nach der diese Wirtszellen stattdessen bestimmte Archaeen waren – nach der ursprünglichen Vermutung Crenarchaeota alias Eozyten. Diese Auffassung hat in jüngster Zeit Unterstützung bekommen: so vermutet man den Ursprung der Eukaryoten heute eher bei oder in den neu entdeckten (und mit den Crenarchaeota weitläufig verwandten) Asgard-Archaeen.

Molekulargenetische Charakterisierung 
Planctomycetes, Verrucomicrobia, und Chlamydiae werden in der konventionellen molekularen Phylogenie als Phyla (d. h. Stämme oder Abteilungen,  ) betrachtet, und in der PVC-Gruppe als Superphylum zusammengefasst, zusammen mit weiteren Kandidaten-Phyla wie Omnitrophica (früher OP3) und Poribacteria.
Dies wird begründet mit der Homologie ihrer 16S rRNA. Phylogenetische Bäume basierend auf dieser RNA zeigen die eine monophyletische Gruppierung dieser Phyla, d. h. eine Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren.
Trotz ihres gemeinsamen Ursprungs unterscheiden sich die Mitglieder des PVC-Superstamms in Bezug auf Lebensweise, Physiologie und Ökologie erheblich.
Es ist daher ein wichtiges Anliegen, zusätzlich Molekulare Marker zu identifizieren, hochkonservierte Gene und die von ihnen kodierten Proteine, die eine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe anzeigen. 2014 fanden es Ilias Lagkouvardos et al. ein solches Protein, genannt PVC-Superphylum-Signaturprotein (en. ).
Dieses konservierte Signaturprotein wird von allen PVC-Mitgliedern, mit Ausnahme der Poribacteria, geteilt. Es könnte daher einen Marker darstellen, wie er gesucht wurde, d. h. eine synapomorphe Eigenschaft darstellen und ein Mittel zur Unterscheidung dieser Bakteriengruppe von anderen sein. Diesem Protein wurde eine wichtige Funktion bei der DNA/RNA-Bindung zugeschrieben.
Diese Beobachtung bietet nicht nur ein Mittel zur Abgrenzung der PVC-Supergruppe, sondern unterstützt auch deutlich eine evolutionäre Beziehung der Mitglieder dieser Gruppe im Unterschied zu anderen Bakterien.

Es wurden auch Conserved Signature Indels (CSIs: konservierte Signatur-Indels) gefunden, die spezifisch für Planctomycetes, Verrucomicrobia und Chlamydiae sind und die die jeweiligen Stämme voneinander und von anderen Bakterien unterscheiden. Es wurde ein Drei-Aminosäure-Insertion im RNA-Polymerase-Protein RpoB gefunden, das allen sequenzierten Verrucomicrobia-, Chlamydiae- und Lentisphaerae-Arten gemeinsam ist. Das CSI fehlt bei den benachbarten Planctomycetes und Poribacteria, was auf eine gemeinsame Abstammung und nähere Verwandtschaft der Phyla hindeutet, für die das CSI spezifisch ist.
Weitere Beweise für die Existenz dieser Untergruppe sind das Vorhandensein von membranartigen Proteinen (en. ), Tubulin, der Syntheseweg für Sterol und das Vorhandensein von kondensierter DNA.

Phylogenie 

Links eine konservative Phylogenie nach Woese (1987), Rappé et al (2003), Wagner & Horn (2006) und Spring et al (2016); rechts eine neuere nach der GTDB-Datenbank (mit Annotree: Mendler et al, 2019)

Eine ähnliche Situation ist bei der FCB-Gruppe zu beobachten.

Systematik 
Die hier angegebene Konsensus-Taxonomie der PVC-Gruppe basiert mit Stand 15. März 2022 auf den folgenden Quellen:
 L –  (LPSN), Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)
 N –  (NCBI, )
 G –  (GTDB), University of Queensland (UQ), Australien. – hier nur nachrangig eingeflossen (siehe Anmerkung unten).

LPSN kennt die Supergruppe PVC selbst nicht, daher sind unten die jeweiligen Mitgliedsphyla einzeln referenziert.

Die GTDB versteht abweichend von der folgenden Systematik das Phylum Verrucomicrobiota im weiteren Sinne, d. h. es schließt die Kiritimatiellae (vorher Kiritimatiellaeota) und Lentrispheria (vorher Lentisphaerae) etc. mit ein, die in diesem Zug von Phyla zu Klassen „degradiert“ werden.

Üblicherweise sind von den PVC-Subtaxa nur die Klassen ausgeführt.
Mit Anführungszeichen veröffentlichte Namen sind nicht gültig veröffentlicht;
weniger gebräuchliche Synonyme sind als Anmerkungen wiedergegeben:

Klade/Superphylum: PVC-Gruppe,   (N), alias Planctobacteria  1987 (N)

 Klade:  (N), alias  (N)
 Phylum: Chlamydiae  2012
 Klasse Chlamydiia  2016 (G,L) bzw. ( 2011) emend.  et al. 2016 (N)
 Phylum: Kiritimatiellaeota  et al. 2016 (L,N)
 Klasse: Kiritimatiellae  et al. 2017 (L,N;G: zu Verrucomicrobiota)
 Klasse: Tichowtungiia  et al. 2020 (L,N;G: zu Kiritimatiellae), mit
 Spezies: Tichowtungia aerotolerans  et al. 2020 (N), inkl. Kiritimatiellaeota bacterium S-5007 (G,N) alias UBA5540 sp009905215 (G)
 Phylum: Lentisphaerae  et al. 2004 (N), Synonym: „Lentisphaeraeota“ (L,N)
 Klasse: Lentisphaeria  et al. 2012 (L,N;G: zu Verrucomicrobiota)
 Klasse: Oligosphaeria  et al. 2013 (L,N;G: zu Lentisphaeria)
 Klade: Candidate division VadinBE97 (N), Synonym: Lentisphaerae subgroup L2 (N), mit
 Spezies:  (N:09N211B)
 Phylum Verrucomicrobia , mit Synonym Verrucomicrobaeota  et al. 2015 (L,N), „Verrucomicrobiota“  et al. 2018 (G,L,N)
 Klasse: „Methylacidiphilae“ (N), mit
 Spezies: Methylacidiphilae bacterium JGI 000193CP-F02 (N)
 Klasse: Opitutae  et al. 2007 (L,N) – bei GTDB Ordnung Opitutales innerhalb Klasse Verrucomicrobiae; mit
 Spezies: Ca. Epixenosoma ejectans  et al. 2010 (L,N)
 Klasse „Spartobacteria“  et al. 2004 (L, N), Synonym: Verrucomicrobia subdivision 2 (N), Xiphinematobacteriaceae (N) – bei GTDB zu Ordnung Chthoniobacterales innerhalb Klasse Verrucomicrobiae; mit
 Gattung Udaeobacter (G) und
 Gattung UBA10450 (G) mit Spezies UBA10450 sp003445855 (G) mit Isolat UBA10450 (N)
 Klasse: Terrimicrobia  et al. 2020 (L,N) – bei GTDB Familie Terrimicrobiaceae zu Ordnung Chthoniobacterales
 Klasse: Verrucomicrobiae  et al. 1998 emend.  et al. 2008 (N)

 Phyla ohne Zuordnung zu einer Subklade der PVC-Gruppe:
 Phylum: „Planctomycetes“ (L,N), mit Synonym Planctomycetota (G,L,N)
 Klasse: Phycisphaerae  et al. 2010 (G,L,N)
 Klasse „Planctomycetia“  (L,N), mit Synonym Planctomycetes  et al.
 Klasse: „Candidatus Brocadiia“  et al. 2021 (N), Synonym: „Ca. Brocadiae“  2013 (G,L,N)
 Klasse: „Candidatus Uabimicrobiia“  et al. 2021 (L,N) alias J132 (G), mit
 Spezies: Ca. Uabimicrobium amorphum corrig.  et al. 2019 (N)
 Phylum „Candidatus Abyssubacteria“ (G,L,N)
 Klasse SURF-5 (G) mit
 Spezies Ca. Abyssubacteria bacterium SURF_5 (N) alias SURF-5 sp003598085 (G) und
 Spezies Ca. Abyssubacteria bacterium SURF_17 (N) alias SURF-17 sp003598055 (G)
 Phylum Candidatus Aureabacteria  et al. 2017 (G,N), Synonym Candidate phylum  (N)
 Phylum Candidatus Omnitrophica  et al. 2013 (L,N), Synonym Ca. Omnitrophicaeota (N), Ca. Omnitrophota (G,N)
 Gattung „Candidatus Omnitrophus“  et al. 2013 (L,N)
 Spezies „Candidatus Omnitrophus fodinae“  et al. 2013 (L,N)
 Spezies „Candidatus Omnitrophus magneticus“  et al. 2016 (L,N) – in der GTDB in eigener Gattung Omnitrophus_A (G)
 Gattung „Candidatus Velamenicoccus“  et al. 2022 (N), mit Synonym „Ca. Vampirococcus“  2017 non  et al. 1986 – ungültig wegen Doppelvergabe (N) bzw. Vampirococcus_B (G)
 Spezies „Candidatus Velamenicoccus archaeovorus“ (N), mit Synonym Vampirococcus_B archaeovorus (G), früher OP3 LiM, Referenzstamm LiM (G,N)

 Phyla „incertae sedis“:
 Phylum: Elusimicrobiota  et al. 2021, mit Synonym Elusimicrobia [phylum]  et al. 2010

Synonymien

Einzelnachweise 

Bakterien
Bacteria